Herndon kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Herndon (Kansas)
Herndon (Pennsylvania)
Herndon (Virginia)

En kan ook verwijzen naar
Herndon (televisieserie), een serie uit 1983